Pettinger ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Pettinger (Eric Robinson Pettinger;1904–1968), kanadischer Eishockeyspieler
 Gord Pettinger (Gordon Robert Pettinger; 1911–1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Jürgen Pettinger (* 1976), österreichischer Fernsehjournalist
 Matt Pettinger (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Rosi Pettinger (* 1933), deutsche Eiskunstläuferin